North Benton Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 North Benton Township (Dallas County, Missouri)
 North Benton Township (Polk County, Missouri)